Стефан Угарски може бити:

 Стефан I Угарски
 Стефан II Угарски
 Стефан III Угарски
 Стефан IV Угарски
 Стефан V Угарски